Packwood – wieś w Anglii, w West Midlands, w dystrykcie Solihull
 Packwood – miasto w USA, w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Packwood – jednostka osadnicza w USA, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lewis